De Dendropithecidae zijn een familie van uitgestorven catarrhine apen. Ze dateren uit het Vroeg-Mioceen, zo'n 20 - 12 miljoen jaar geleden.

Fossielen van de twee soorten Dendropithecus, Dendropithecus macinnesi en Dendropithecus ugandensis, zijn gevonden in Oost-Afrika, waaronder verschillende gedeeltelijke skeletten van Dendropithecus macinnesi op het eiland Rusinga in het Victoriameer. Andere soorten zijn Simiolus andrewsi, Simiolus cheptumoae en Simiolus enjiessi. Micropithecus clarki en Micropithecus leakeyorum maken mogelijk geen deel uit van Dendropithecidae, en kunnen een zuster zijn van de kroongroep Catarrhini (of, afhankelijk van de definitie, de mensapen en de Cercopithecidae kunnen zijn ontstaan in de Dendropithecidae). De latere Nyanzapithecinae (inclusief Oreopithecus († 7 miljoen jaar)) lijken het zustertaxon van Simiolus te zijn.

Beschrijving 
De taxa die deel uitmaken van Dendropithecidae, hebben de volgende kenmerken:

 De bovenste en onderste hoektanden zijn sterk bilateraal samengedrukt
 De onderste derde premolaar is matig tot sterk gespecialiseerd (sectorialiteit)
 Slanke botten van de ledematen
 Een opperarmbeen met een relatief rechte schacht
 De mediale epicondylus van het opperarmbeen is groot en mediaal gericht
 De epitrochleaire fossa is goed ontwikkeld
 De zona coronoidea is breed en ondiep
 Het trochleair gewrichtsoppervlak vertoont minimale insnoering
 Olecranon fossa is ondiep

Micropithecus lijkt het zustertaxon te zijn van de kroongroep Catarrhini.

Uitgestorven zoogdieren